Честерфилд има више значења:
 Честерфилд
 Округ Честерфилд (Јужна Каролина)
 Округ Честерфилд (Вирџинија)
 Честерфилд (Тенеси)
 Честерфилд (Јужна Каролина)
 Честерфилд (Илиноис)
 Честерфилд (Индијана)
 Честерфилд (Мисури)